Discount est un anglicisme indiquant, dans le commerce, un prix de vente au rabais. Il peut désigner : 
 un Certificat Discount, un produit boursier ;
 Discount, un groupe de punk rock ;
 Discount, un film de Louis-Julien Petit sorti en 2015.

Voir aussi 
 Hard-discount